Мораториум ( – забавящ, задържащ, отсрочващ) е правен термин, означаващ отсрочване, въздържане от действие, което следва (по закон или по договор) или се очаква да бъде извършено.

Решението за обявяване на мораториум може да бъде едностранно, двустранно или многостранно. Терминът се използва главно в политическата и финансово-икономическата област. Следват примери за употребата му.

В политическата сфера 
 договореност между държави за отсрочване или въздържане от действие за определен или неопределен срок
 мораториум на СССР върху ядрените изпитания (1985)
 мораториум на ООН върху смъртното наказание (2007)
 мораториум на САЩ върху дълбоките офшорни сондажи (2010)

Във финансовата сфера 
 отсрочване на плащания по дълг за определен срок или до настъпване на събитие – официален и обявен мораториум
 прекратяване на плащания по дълг с неопределен срок – фактически мораториум
 документално заявление на заемополучателя, че не е в състояние да изплаща своите задължения

Източници 

Правни термини
Политическа терминология
Икономическа терминология